VC Leefdaal Vooruit was een Belgische voetbalclub uit Leefdaal. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 7598 en had rood-blauw-geel als clubkleuren. De club speelde zijn hele geschiedenis in de lagere provinciale reeksen. In 2006 ging de club op in een fusie met FC Rapid Bertem.

Geschiedenis
Op 19 juli 1971 sloot VC Leefdaal Vooruit zich aan bij de KBVB. Hier kreeg het stamnummer 7598 toegewezen. De club speelde grotendeels in Vierde provinciale, maar kwam ook enkele seizoenen uit in Derde provinciale en zelfs Tweede provinciale.

In 2006 ging de club een fusie aan met FC Rapid Bertem. De nieuwe club kreeg als naam VC Bertem-Leefdaal. Deze club ging verder met het stamnummer van FC Rapid Bertem (5660). Het stamnummer van VC Leefdaal Vooruit werd geschrapt.

Resultaten

Sportvereniging in Vlaams-Brabant